Beglets (en ) est un film russe réalisé par Alexandre Volkoff, sorti en 1914.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Nikolaï Efremov

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 1914
Film muet russe
Film russe en noir et blanc